Woelrat, een soort van rat (dier)
 Ratmolen, een watermolen in Aaigem
 Een andere naam voor de Bruine rat